Тиа Техада (, настоящее имя Тиа Николь Такер , род. 14 декабря 1971) — американская актриса.

Биография 
Тиа Техада родилась в Луизиане и начала свою карьеру как певица, в начале своей карьеры появлялась в таких сериалах как «Скорая помощь» и «Полиция Нью-Йорка».

В 1996 году Техада была членом актёрского состава недолго просуществовавшей подростковой мыльной оперы NBC «Побережье Малибу». С тех пор она продолжала появляться на телевидении, а также сыграла роли второго плана в нескольких кинофильмах, включая «Тень сомнения» (1998), «Сестричка Бетти» (2000), «Блеск» (2001), «Телефонная будка» (2002) и «Спартанец» (2004). Наибольшей известности Техада добилась благодаря роли сержанта Марицы Крус в сериале NBC «Третья смена», где она снималась с 2002 по 2005 год. После его завершения её карьера складывалась вокруг гостевых ролей в «Отряд „Антитеррор“», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Мыслить как преступник», «Все ненавидят Криса» и «Чак». В 2010 году у неё была второстепенная роль в сериале ABC Family «Пухлики».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США